Луиза Ле Барон (; 1874—1918) — американская певица (контральто), выступавшая в операх и мюзиклах в начале двадцатого века.

Биография 
Луиза Ле Барон (урожд. Шепхерд) родилась в 1874 году в Уинчестере, штат Массачусетс. Примерно с шестнадцатилетнего возраста начала петь в различных церквях в округе Бостона. Получила образование в , обучаясь у различных преподавателей, в частности у мадам Этты Эдвардс. Сначала Ле Барон пела в Бостонской оперной труппе, затем присоединилась к знаменитой труппе Фритци Шефф. В этот период она выступила в партиях Леди Джейн в «Двух розах»  и , на либретто Голдсмита «» и Мари-Луизы де Бувре в «» Виктора Герберта и . Впоследствии выступала в оперных компаниях «» и «Сан-Карло», также дважды приглашалась в Эборн-оперу, где спела Кармен, Зибель в «Фаусте» и Сузуки в «Мадам Баттерфляй». В 1913 году, по очереди с Флоренсом Уикхемом, исполняла мужскую партию Алана из Лощины в комической опере  и  «».

Завершив оперную карьеру, Ле Барон поселилась в Линкольне, штат Небраска, где открыла вокальную школу. Скончалась 11 февраля 1918 года, после продолжительной болезни.

У Ле Барон был один сын Эрнест Гилмор (или Гиллмор), за отца которого она вышла замуж в раннем возрасте. На момент смерти своей матери Эрнест служил на борту миноносца ВМС США.

Примечания

Ссылки 

  Whisper and I Shall Hear в исполнении Луизы Ле Барон (запись 1904 года) на archive.org
  That’s What the Rose Said to Me в исполнении Луизы Ле Барон (запись 1907 года) на archive.org

Родившиеся в 1874 году
Актрисы мюзиклов США